Victoria Bridge ist der Name folgender Brücken:

im Vereinigten Königreich:
 Victoria Bridge (Aberdeen)
 Victoria Bridge (Aberlour)
 Victoria Bridge (Bath)
 Victoria Bridge (Cambridge)
 Victoria Bridge (Datchet)
 Victoria Bridge (Glasgow)
 Victoria Bridge (Manchester)
 Victoria Bridge (Mar Lodge Estate)
 Victoria Bridge (Stockton-on-Tees)
 Victoria Bridge (Worcestershire)
 Victoria Bridge, früherer Name der Chelsea Bridge in London
 Victoria Railway Bridge, anderer Name der Grosvenor Bridge in London
 Royal Victoria Dock Bridge

in Australien und Neuseeland:
 Victoria Bridge (Brisbane)
 Victoria Bridge (Cambridge, Neuseeland)
 Victoria Bridge (Hamilton, Neuseeland)
 Victoria Bridge (Melbourne)
 Victoria Bridge (Picton)
 Victoria Bridge (Townsville)
 Victoria Bridge (Penrith)
 Victoria Street Bridge, früherer Name der Hamish Hay Bridge in Christchurch, Neuseeland

in anderen Ländern:
 Victoria Bridge (Malaysia)
 Victoria Bridge in Montreal, Kanada, siehe Pont Victoria
 Victoria Bridge, anderer Name der Traffic Bridge in Saskatoon, Kanada
 Victoria Bridge (Singapur)

Victoria Bridge ist der Name folgender Orte:
 Victoria Bridge (County Tyrone), Dorf in Nordirland

Victoria Bridge steht für:
 Victoria Bridge, ein Pferd, das die Burghley Horse Trials gewann